Rue de Maraîchers – strada del XX arrondissement di Parigi
Maraîchers – stazione della metropolitana di Parigi